Alf Landon, politico statunitense
Christopher B. Landon, sceneggiatore e regista statunitense
Howard Chandler Robbins Landon, musicologo e critico musicale statunitense